Siehr ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Siehr, deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Enno Siehr (* 1947), ehemaliger Bürgermeister von Ginsheim-Gustavsburg und Landrat des Kreises Groß-Gerau
 Ernst Siehr (1869–1945), deutscher Politiker (Fortschrittliche Volkspartei, DDP)
 Gustav Siehr (1837–1896), deutscher Sänger
 Julius Albert Siehr (1801–1876), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Kurt Siehr (* 1935), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ludwig Ferdinand Hermann Siehr (1832–1885), preußischer Verwaltungsjurist, Konsistorialpräsident und Landrat

Siehe auch:

 Sier
 Sihr